Il doppio del torneo di tennis Almaty Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kamil Capkovic e Ivan Dodig che hanno battuto in finale Aleksej Kedrjuk e Aleksandr Kudrjavcev 6-4, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (primo turno)
 Björn Phau /  Lars Übel (primo turno)

 Aleksej Kedrjuk /  Aleksandr Kudrjavcev (finale)
 Florin Mergea /  Horia Tecău (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Almaty Cup 2007